Antigny est un toponyme qui peut désigner plusieurs communes françaises :

 Antigny (Vendée), commune française du département de la Vendée, en région Pays de la Loire ;
 Antigny (Vienne), commune française  du département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Antigny-la-Ville, commune française  du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France